Zemlja, planet Sunčevog sustava
 tlo, površinski kopneni sloj Zemlje
 država, ispravan naziv za zemlju kao političko društvenu jedinicu  
 zemlja (geografski pojam), teritorijalno područje pravno definirano kao poseban entitet u političkoj geografiji.
 Grupa Zemlja, skupina hrvatskih likovnih umjetnika iz 1930-ih godina
 Zemlja (1930.), igrani film

Ostalo 
 zemlji, glagoljičko slovo tog ili sličnog naziva